

Antartide
 Chiesa della Trinità – chiesa in Antartide

Francia
 Chiesa della Trinità – chiesa di Caen

Italia

Lazio
 Chiesa della Trinità – ex chiesa di Rieti
 Chiesa della Trinità dei Monti – chiesa di Roma

Lombardia
 Chiesa della Santissima Trinità – chiesa di Parre

Piemonte
 Chiesa della Trinità – chiesa di Fossano

Puglia
 Chiesa della Trinità dei Pellegrini – chiesa di Lecce

Sardegna
 Chiesa della Trinità di Saccargia – chiesa di Codrongianos

Toscana
 Chiesa della Trinità Vecchia – chiesa di Firenze, che sorgeva dove ora è situato l'Istituto di Sant'Agnese

Veneto
 Chiesa della Trinità – chiesa di Venezia

Georgia
 Chiesa della Trinità – chiesa di Gergeti

Germania
 Chiesa della Trinità (Trinitatis-Kirche) – chiesa evangelica di Berlino
 Chiesa della Trinità (Dreifaltigkeitskirche) – chiesa protestante di Berlino, abbattuta nel 1947

Regno Unito
 Chiesa della Trinità – chiesa di Stratford upon Avon

Russia
 Chiesa della Trinità – chiesa di San Pietroburgo

Stati Uniti
 Chiesa della Trinità – chiesa di Boston

Pagine correlate 
 Chiesa della Santissima Trinità
 Cattedrale della Trinità
 Collegiata della Santissima Trinità
 Convento della Santissima Trinità
 Monastero della Santissima Trinità